Feigenbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Armand V. Feigenbaum (1920–2014), US-amerikanischer Ökonom
 Aryeh Feigenbaum (1885–1981), Ophthalmologe, Sachbuchautor und Zionist
 Dorian Feigenbaum (1887–1937), israelischer Psychoanalytiker österreichischer Herkunft
 Edward Feigenbaum (* 1936), US-amerikanischer Informatiker
 Joan Feigenbaum (* 1958), US-amerikanische Informatikerin
 Leonore Feigenbaum (* 1951), US-amerikanische Mathematikerin
 Mitchell Feigenbaum (1944–2019), US-amerikanischer Physiker und Entdecker der Feigenbaum-Konstanten
 Rosa Feigenbaum (1853–1912), österreichische Schriftstellerin

Siehe auch:

 Echte Feige, eine baumförmige Pflanze